Live at Wembley — название концертных альбомов нескольких исполнителей, записанных на стадионе Уэмбли в Лондоне, Англия.

 Live at Wembley ’86 — аудиоконцерт английской рок-группы Queen на стадионе «Уэмбли» 1986 года.
 Live at Wembley — видеоверсия концерта группы Queen 1986 года.
 Live at Wembley — концертный альбом певицы Бейонсе, 2004 года.
 Live at Wembley Stadium — концертный альбом группы Foo Fighters, 2008 год
 Live at Wembley — концертный альбом группы Babymetal, 2016 год